Simon Says pode se referir a:

 Mestre mandou — versão brasileira da popular brincadeira Simon Says

Jogos eletrônicos 

 Genius (jogo) — conhecido como Simon Says nos Estados Unidos
 Simon Says — jogo feito para a Magnavox Odyssey no cartão de jogo 2, ao lado de Ski, Fun Zoo e Percepts

Música 

Simon Says (banda) — banda californiana de 1992
Simon Says (música de 1910 Fruitgum Company) — música estadunidense de 1967
"Simon Says" — uma música do NCT 127 do álbum reembalado Regulate

Filme e televisão 

 Simon Sez — um filme de ação de 1999 estrelado por Dennis Rodman
 Simon Says (The Outer Limits) — 2000º episódio de The Outer Limits
Simon Says — um piloto de gameshow não vendido de 1971, estrelado por Bob Barker
Simon Says (filme) — filme de terror estadunidense lançado em 2006
"Simon Says" — 7º episódio da primeira temporada de Almost Human